Le Grand Prix moto d'Aragon 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014. 

La compétition s'est déroulée du 26 au  sur le circuit Motorland Aragon devant 66 584 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto d'Aragon.

Classements

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

2014
Sport en Espagne en 2014
Sport en septembre 2014
Aragon